Admirals de Norfolk peut désigner :
 Admirals de Norfolk, club de l'ECHL créé en 2015 ;
 Admirals de Norfolk, club de la Ligue américaine de hockey de 2000 à 2015.